Wolf Records (jazz), een jazzplatenlabel uit de jaren zeventig
 Wolf Records (blues), een Oostenrijks bluesplatenlabel